Ключ 109 (трад. и упр. 目) — ключ Канси со значением «глаз»; один из 23, состоящих из пяти штрихов.

В словаре Канси есть 647 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
На древней идеограмме без труда можно узнать человеческий глаз.

Современный иероглиф используется в значениях: «глаз, глаза, взор, взгляд», «подразделение, подзаголовок, статья, обзор, свод», «название, заглавие, титул, указатель, индекс» и др.

Иероглиф является сильным ключевым знаком.

Часто располагается слева. В верхней части сложного знака может иметь горизонтальную форму, как верхняя часть у этого иероглифа: 罟.

В словарях находится под номером 109.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 109  на сайте graphemica.com
 Ключ 109 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи